Niklaus ist ein männlicher Vorname und Familienname.

Herkunft und Bedeutung 
Der Name ist eine Variante des Namens Nikolaus.

Bekannte Namensträger

Vorname 
 Niklaus Franz von Bachmann (1740–1831), Schweizer Militärführer
 Niklaus Bernoulli (1623–1708), Schweizer Kaufmann und Politiker
 Niklaus Blauner (1713–1791), Schweizer Physiker, Professor für Physik und Geographie
 Niklaus Bleiker (* 1953), Schweizer Politiker
 Niklaus Bolt (1864–1947), Schweizer Pfarrer und Jugendschriftsteller
 Niklaus Brantschen (* 1937), Schweizer Jesuit und Religionsphilosoph
 Niklaus Bütler (1786–1864), Schweizer Kunstmaler
 Niklaus Geisler (1585–1665), Bildhauer und Architekt der deutschen Spätrenaissance
 Niklaus Gerber (1850–1914), Schweizer Chemiker, Erfinder der Acidbutyrometrie
 Niklaus Anton Kirchberger (1739–1799), Schweizer Magistrat und Ökonom
 Niklaus Leuenberger (1615–1653), Schweizer Bauernführer
 Niklaus Manuel (1484–1530), Dramatiker, Maler, Graphiker und Staatsmann
 Niklaus Meienberg (1940–1993), Schweizer Schriftsteller und investigativer Journalist
 Niklaus von Meran (* um 1440; † 1493), Grosskaufmann, Kleinrat, Vogt und Tagsatzungsgesandter
 Niklaus von Flüe (auch Bruder Klaus; 1417–1487), Schweizer Einsiedler, Asket und Mystiker
 Niklaus von Flüe (1504–1597), Enkel von Bruder Klaus, Obwaldner Landammann
 Niklaus von Flüe (1598–1649), Schweizer Theologe, Abt des Klosters Wettingen
 Nikolaus von Flüe (1763–1839), Schweizer Offizier in französischen Diensten und Obwaldner Landeshauptmann
 Nikolaus von Flüe (1788–1851), Schweizer Offizier in spanischen Diensten und Obwaldner Landeshauptmann
 Niklaus von Flüe (1934–2013), Schweizer Historiker, Autor und Lehrer
 Niklaus von Hagenau (1450–1538), elsässischer Bildschnitzer der Spätgotik
 Niklaus Pfluger (1799–1854), Schweizer Politiker
 Niklaus Riggenbach (1817–1899), Schweizer Ingenieur, Erfinder der Zahnradbahn
 Niklaus Scheibli (* 1962), Schweizer Schauspieler
 Niklaus Scherr (* 1944), Schweizer Politiker
 Niklaus Schilling (1944–2016), Schweizer Filmregisseur, Kameramann und Autor
 Niklaus Schlienger (* 1950), Drehbuchautor und Produzent
 Niklaus Schmid (* 1936), Schweizer Rechtswissenschaftler
 Niklaus Schmid (* 1942), deutscher Schriftsteller
 Niklaus Schurtenberger (* 1968), Schweizer Springreiter
 Niklaus Senn (1894–1966), Schweizer Bankmanager und Politiker
 Niklaus Sprüngli (1725–1802), Schweizer Architekt, Stadtbaumeister von Bern
 Niklaus Starck (* 1956), Schweizer Autor
 Niklaus Friedrich von Steiger (1729–1799), letzter Schultheiss des alten Bern
 Niklaus Stoecklin (1896–1982), Schweizer Maler und Grafiker
 Niklaus Thut († 1386), Schultheiss der habsburgischen Stadt Zofingen
 Niklaus Troxler (* 1947), Schweizer Grafiker
 Niklaus Emanuel Tscharner (1727–1794), Schweizer Magistrat und Ökonom
 Niklaus Vintler (1345–1413), Angehöriger der frühen Vintler
 Niklaus Rudolf von Wattenwyl (1760–1832), Schweizer Militär, General
 Niklaus Weckmann (1481–1526), deutscher Bildhauer
 Niklaus von Wengi (1485–1549), Schweizer Politiker
 Niklaus Wenk (1913–2013), Schweizer Bauernmaler
 Niklaus Wirth (* 1934), Schweizer Informatiker
 Niklaus Wolf von Rippertschwand (1756–1832), Schweizer Landwirt und Heiler

Zwischenname 
 Joseph Niklaus Bütler (1822–1885), Schweizer Kunstmaler
 Franz Niklaus König (1765–1832), Schweizer Genre- und Porträtmaler

Familienname 
 André Niklaus (* 1981), deutscher Zehnkämpfer
 Dietlef Niklaus (1928–2016), deutscher Pädagoge und Hochschullehrer
 Mandy Niklaus (* 1956), deutsche Florettfechterin
 Michael Niklaus (* 1966), deutscher Fußballspieler
 Sebastian Niklaus (* 1982), deutscher Pop-Songwriter, Liedermacher, Sänger und Gitarrist
 Stephan Niklaus (* 1958), Schweizer Leichtathlet
 Thomas Niklaus (* 1965), deutscher Fußballspieler
 Walter Niklaus (1925–2021), deutscher Schauspieler und Regisseur

Siehe auch 
 St. Niklaus und St. Niklausen, Name mehrerer Orte in der Schweiz
 Nicklas

Männlicher Vorname
Familienname